Toponímia:
 Uruguai, país d'Amèrica del Sud
 Estat Oriental de l'Uruguai, república legalment vigent des de 1830 fins al 1919
 riu Uruguai, curs fluvial d'Amèrica del Sud entre l'Argentina, el Brasil i l'Uruguai
 Uruguai (departament), divisió administrativa de la província argentina d'Entre Ríos
 Estació d'Uruguay, estació de metro de Milà, Itàlia
 Concepción del Uruguay, ciutat de la província argentina d'Entre Ríos
 Organitzacions:
 ORT Uruguai, universitat privada de l'Uruguai
 Universitat del Treball de l'Uruguai, institució d'ensenyament públic de l'Uruguai
 Selecció de futbol de l'Uruguai
 Assemblea Uruguai, sector del partit polític uruguaià d'esquerra Front Ampli, creat el 1994
 Miscel·lània:
 Uruguay (vaixell), vaixell-presó, famós durant la guerra civil espanyola
 Ronda Uruguai, acord de comerç internacional signat per 117 països el 1986